Бу́ркхард или Бурхард () — имя собственное германского происхождения. Сложено из древненемецких слов Burg (замок, город) и hart (крепкий, укреплённый).

От него образованы немецкие фамилии Буркхард/Бурхард (), Бурхард (), Бургхардт (), Буркхард (),  Буркхардт ().

Французский аналог — Брокар, Бушар (?).

Имя 
 Бурхард — герцог Тюрингии и Сорбской марки (892—908).
 Бурхард — первый маркграф Баварской Восточной марки (Австрии; 955—976).
 Бурхард (ок. 1028 — 1088) — религиозный деятель; епископ Хальберштадтский.
 Бурхард I — маркграф Реции (895—911) и герцог Швабии (909—911).
 Бурхард II — марккграф Реции (911—926) и герцог Швабии (917—926).
 Бурхард III — герцог Швабии (954—973).
 Бурхард из Урсберга (ум. 1230/1231) — средневековый немецкий хронист.
 Буркхард фон Хорнхаузен (ум. 1260) — тевтонский рыцарь.
 Бурхард Цинк (1396—1475) — немецкий хронист, торговец и путешественник из Аугсбурга.
 Бурхард Кристоф Миних (1683—1767) — российский полководец и военный деятель немецкого происхождения.
 Бурхард Брентьес (1929—2012) — восточногерманский археолог-востоковед.

Фамилия

Буркхард 
 Буркхард, Аарон (род. 1963) — барабанщик Курта Кобейна.
 Буркхард, Вилли (1900—1955) — швейцарский композитор.
 Буркхард, Гедеон (род. 1969) — немецкий актёр.
 Буркгардт, Макс (1854—1912) — австрийский театральный директор, критик, писатель и правовед.
 Буркхард, Тьерри (род. 1964) — французский генерал.

Буркхардт 
 Буркхардт, Генрих Христиан (1811—1879) — немецкий лесовод.
 
 Буркхардт, Карл Якоб (1891—1974) — швейцарский дипломат
 Буркхардт, Марцин (род. 1983) — польский футболист.
 Буркхардт, Титус (1908—1984) — немецкий философ и метафизик.
 Буркхардт, Фабиан — швейцарский кёрлингист.
 Буркхардт, Якоб (1818—1897) — швейцарский историк культуры.

Бургхардт 
 Бургхардт, Александра (род. 1994) — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся в беге на короткие дистанции.
 Бургхардт, Маркус (род. 1983) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Бургхардт, Тобиас (род. 1961) — немецкий поэт и переводчик.

Бурхард 
 Бурхард, Генрих (1894—1945) — военачальник Третьего Рейха. Генерал зенитных войск.
 Бурхард, Людвиг (1886—1960) — немецкий историк искусства.

Бурхардт 
 Семья Бурхардт — род таллинских аптекарей, владельцев Ратушной аптеки.
 Бурхардт, Бригитте (род. 1954) — немецкая шахматистка, международный мастер среди женщин (1975).
  (род. 1983) — немецкая волейболистка.
 Бурхардт, Делара (род. 1992) — немецкий политик.

Другое 
 Буркхардт — крупный ударный кратер, находящийся в северо-восточной части видимой стороны Луны.